Treasure:

 «Treasure» — песня американского певца Бруно Марса.
 Treasure — японская компания, разработчик компьютерных игр.
 Treasure — альбом шотландской группы Cocteau Twins.
 Treasure — южнокорейская музыкальная группа.

См. также 
 Treasure Island Dizzy — компьютерная игра в жанре графический квест, разработанная  и изданная в  году компанией Codemasters на платформе ZX Spectrum.
 Treasure in the Royal Tower — четвёртая игра из серии компьютерных игр про Нэнси Дрю.